Габріела Дабровскі і Сюй Іфань були чинними чемпіонками,, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Александра Крунич і Катерина Сінякова.

Крунич і Сінякова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Ері Ходзумі і Алісія Росольська з рахунком 6–1, 7–6(7–3).

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Draw 

Sydney International, парний розряд
Жінки, парний розряд
2019 в австралійському спорті